Robert Downie ist der Name folgender Personen:

* Robert Downie (Fußballspieler) (1867–1893), schottischer Fußballtorhüter
 Robert Downie (Ruderer), britischer Ruderer